The Legend of Kyrandia: The Hand of Fate, un jeu vidéo sorti en 1993.
Hand of Fate, un jeu vidéo sorti en 2015.
Manos: The Hands of Fate, un film réalisé en 1966.
The Hand of Fate, un album d'Amanda Perez.